Verkadefabriek ('s-Hertogenbosch), cultureel centrum in 's-Hertogenbosch in een voormalige koekjesfabriek
 Verkadefabriek (Zaandam), voormalig fabrieksgebouw in Zaandam